Obi kan syfta på

 Obi (företag) – ett tyskt företag
 Obi – ett japanskt bälte som används till kimonoer och budō-kläder
 Obi (bok) – en pappersremsa runt en bok eller annan produkt
 6669 Obi – en asteroid, se Lista över småplaneter (6501–7000)
 OB – IATA:s kod för en flygplatsen Óbidos (flygplats)

Geografi

Afghanistan 

 Ōbêh, distrikt, Herat,

Indonesien 

 Obi (ögrupp) – en ögrupp i Maluku Utaraprovinsen
 Obi (ö), huvudö i ögruppen, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar